Хот доґ () — комедійно-романтична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Нацуме Ісаку».

У цієї манги є суміжня історія: One Piece dj- 24 Hours .

Сюжет 
Ця корокта історія відбувається навколо приготування хот догів на пляжі безлюдного острова. Зоро і Саджи - друзі. Зоро таємно захоплюється і задивляється на Санджи але ніхто навіть здогадатися про це не в силах, навіть сам Санджи, хоча іноді і помічає погляд друга на собі. От і цього разу, він помітив... І запитав, про що це думає Зоро? Зоро потягнув друга у кущі, і попросив того відсмоктати у нього. Але, відбулося дещо навіть більше!

Персонажі 
 Зоро — коротке зелене волосся і каро-зелені очі. Має пірсинг у лівій мочці вуха (три сережки). Також, має жахливий косий шрам на грудях. Прямолінійний.
 Санджи — світле волосся з косою чьолкою і блакитні очі. Чуттєвий. У роті постійно цигарка, - любить палити.

Див. також 
 Сьонен-аі
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga» 
 Манґа на сайті «anibox.me» 
 Манґа на сайті «listanime»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Нацуме Ісаку